Bordo El Azul är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Ignacio Zaragoza och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Bordo El Azul ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordo El Azul är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Bordo El Azul.  Trakten runt Bordo El Azul är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Bordo El Azul är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)